Холстовка — село в Павловском районе Ульяновской области, административный центр Холстовского сельского поселения.

Население —  человек.

География 

Село находится в пределах Приволжской возвышенности, являющейся частью Восточно-Европейской равнины, на реке Ломовка, на высоте около 290 метров над уровнем моря. Северо-восточнее села — крупный лесной массив. Рельеф местности холмистый. Почвы — чернозёмы оподзоленные.

Село расположено примерно в 18,5 км по прямой к северо-северо-востоку от районного центра посёлка городского типа Павловка. По автомобильным дорогам расстояние до районного центра составляет 25 км, до областного центра города Ульяновска — 230 км. На севере Холстовка граничит с селом Найман, на юго-востоке — с деревней Раштановка. 

Часовой пояс

История 

Холстовка впервые упоминается в «ревизских сказках» в 1782 г., хотя мордва-эрзя, проживающая в селе, свою историю ведут с 16 века. 

В Списке населённых мест Российской империи по сведениям за 1859 год упоминается как казённая деревня Холстовка Хвалынского уезда Саратовской губернии, расположенная при реке Ломовке по правую сторону тракта из города Хвалынска в квартиру второго стана и в Кузнецкий уезд на расстоянии 72 вёрст от уездного города. В населённом пункте насчитывалось 107 дворов, проживали 458 мужчин и 455 женщин, имелся православный молитвенный дом. 

Согласно переписи 1897 года в Холстовке проживали 1660 жителей (777 мужчин и 883 женщины), из них православных — 1655.

Согласно Списку населённых мест Саратовской губернии 1914 года село Холстовка относилось к Старо-Печеурской волости. По сведениям за 1911 год в селе проживали преимущественно бывшие государственные крестьяне, мордва, составлявшие одно сельское общество, к которому относилось 315 дворов, в которых проживали 1182 мужчины и 1152 женщины, всего 2334 жителя. Не входили в состав сельского общества 8 хозяйств, 17 мужчин и 23 женщины, всего 40 человек.

16 июля 1928 года Холстовка вошла в состав Павловского района Кузнецкого округа Средне-Волжского края / С 1935 года — Куйбышевского края / С 1936 года — Куйбышевской области.

С 1943 года — в составе Ульяновской области.

С 2005 года — центр Холстовского сельского поселения.

Население 
Динамика численности населения по годам:
  

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года мордва составляла 86 % населения села.

Примечания

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.

Населённые пункты Павловского района (Ульяновская область)